Delgadito, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Caño Delgadito : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Papelón dans l'État de Portuguesa ;
 Caño Delgadito : capitale de la paroisse civile de Caño Delgadito de la municipalité de Papelón dans l'État de Portuguesa.

Autres 
 Delgadito, un amérindien, oncle notamment du chef apache Nana (ca. 1800-1896)

Homonymie de toponyme